Говорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Говорово — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Говорово — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Говорово — село в Старошайговском районе Мордовии.
 Говорово — деревня в Новомосковском административном округе города Москвы.
 Говорово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Говорово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Говорово — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Говорово — деревня в Конаковском районе Тверской области.

Другое 
 Говорово — станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Говорово — гмина в Польше.